Zloděj může znamenat:

 osobu, která spáchá krádež
 Karetní hra Zloděj
 Zloděj času – kniha od Terry Pratchetta
 Zloděj z Bagdádu – kniha Konstantina Biebla
 Zloděj bagdádský – film (hraje Steve Reeves)
 Zloděj (film) – (režie: Tomáš Hodan)
zloděj - hovorově boční neplodný výhonek zejména u rajčat, paprik či jiné zeleniny
zloděj - slangově elektrická rozdvojka

Externí odkazy